Dalmatinska nogometna liga - Sjeverna skupina je bila jedna od dvije skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1971./72., trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Zadar".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1971./72. 
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1971./72. 
 Prvenstvo NSO Split 1971./72.
 Riječko-pulska nogometna zona 1971./72. 
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1971./72. 
 Slavonska nogometna zona Posavska skupina 1971./72. 
 Zagrebačka nogometna zona 1971./72.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 56-58  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 133-135  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 103-105  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 78-80 
  

1971-72 sjever
1971-72
Dalmacija